Edu steht für:
 Edu (Nigeria), LGA in Kwara, Nigeria

Edu ist der Familienname folgender Personen:
 Bonifacio Ondó Edu (1922–1969), äquatorialguineischer Politiker
 Eloy Edu (* 1985), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Maurice Edu (* 1986), US-amerikanischer Fußballspieler

Edu ist der Stadionname folgender Personen:
 Edu (Fußballspieler, 1949) (Jonas Eduardo Américo; * 1949), brasilianischer Fußballspieler
 Edu (Fußballspieler, 1978) (Eduardo César Gaspar; * 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Edu (Fußballspieler, 1979) (Luís Eduardo Schmidt; * 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Edu (Fußballspieler, 1981) (Eduardo Gonçalves de Oliveira; * 1981), brasilianischer Fußballspieler

EdU steht für:
 5-Ethynyl-2'-Deoxyuridin, Thymidin-Analogon

EDU steht für:
 EDU (Hochschule) in Malta

 Eidgenössisch-Demokratische Union, Partei in der Schweiz
 Europa der Demokratien und der Unterschiede, Fraktion im Europäischen Parlament (1999–2004)
 Europäische Demokratische Union, Zusammenschluss von europäischen Parteien

edu steht für:
 .edu, Top-Level-Domain
 .edu, Second-Level-Domain in vielen Ländern für Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Abkürzung